Sagitta (latinsky šíp) může mít různé významy:
 Souhvězdí Šípu
 Sagitta (podnik) – slovenský výrobce brýlí
 Škoda Sagitta – protoyp československého automobilu
 Walter Sagitta – československý letecký motor
 N.V. Vliegtuigbouw 013 Sagitta – nizozemský sportovní kluzák

Externí odkazy